Fishbein ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Fishbein (* 1968), US-amerikanischer Schachmeister
 Martin Fishbein (1936–2009), US-amerikanischer Psychologe
 Morris Fishbein (1889–1976), US-amerikanischer Mediziner

Siehe auch:
 Fishbein-Modell, Modell aus dem Marketing, das die Einstellung eines Konsumenten gegenüber einem Produkt beschreibt
 Fischbein

en:Fischbein#Fishbein